George Dunning (1920–1979) kanadai animációsfilm-rendező
 George Dunning (20. század eleje) angol író